Первый дивизион 1976 () — 34-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 25 апреля 1976 года и закончился 26 сентября 1976 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1976
Фарерские острова
1976 год на Фарерских островах